Palazzo dei Musei, palazzo e sede museale di Modena
 Palazzo dei Musei, palazzo e museo di Reggio Emilia